BWN peut désigner :
 Biografisch Woordenboek van Nederland, un dictionnaire biographique néerlandais ;
 Aéroport International de Brunei, le premier aéroport de Brunei.

Code IATA des aéroports